Руба́шкин — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.

Входит в состав Горбатовского сельского поселения.

История 
В советские времена был образован Горбатовский сельсовет. Согласно закону Волгоградской области от 24 декабря 2004 года  «Об установлении границ и наделении статусом Серафимовичского района и муниципальных образований в его составе», Горбатовский сельсовет был преобразован в Горбатовское сельское поселение.

География 
Рядом с хутором протекает река Кривая, впадающая в Чир.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Закон Волгоградской области от 24.12.2004 N 979-ОД «Об установлении границ и НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ СЕРАФИМОВИЧСКОГО РАЙОНА и МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ в ЕГО СОСТАВЕ»

Населённые пункты Серафимовичского района